KSTL steht für:

 Konfederasaun Sindicatu Timor Lorosa'e, der Dachverband der Gewerkschaften Osttimors
 Flughafen St. Louis im US-Bundesstaat Missouri als ICAO-Code

KSTL